В соответствии с действующим Уставом города, высшим органом местного самоуправления является Пензенская городская дума, избираемая в количестве 35 человек сроком на 5 лет. Дума избирает из числа своих членов главу города, одновременно являющегося председателем думы, и назначает по контракту главу администрации города. Администрация города является исполнительным органом, осуществляющим текущее управление городским хозяйством. До поправок 2005 года глава администрации города избирался всеобщим голосованием, а должности главы города не существовало.

Председатели Пензенского горисполкома в 1918 – 1922 гг. 
 ИВАНОВ Иван Иванович  –01.01.1918 –апрель 1921 гг.
 УШАКОВ Алексей Иванович–18.05.1921 –сентябрь 1921 гг.
 ТРЯСОГУЗОВ Федор Алексеевич–октябрь 1921 –июль 1922 гг

Председатели Пензенского горсовета в 1922 – 1930 гг 
 ИВАНОВ Иван Иванович –1922 –1923 гг.
 ЛЮТИН Афанасий Власьевич–11.01.1924 –1926 гг. (одновременно был председателем губисполкома)
 ПОЛБИЦИН  Георгий Трофимович–17.03.1927 –28.06.1928  гг.  (одновременно  был  председателем  гу-бисполкома)
 ЗАБОРСКИЙ Павел Ефимович–14.08.1928 –1929 гг.АЛЕКСЕЕВ Александр Алексеевич–1929 –1930 гг.
 КРАВЦОВ Евгений Андреевич–07.08.1930 –23.08.1931 гг. (предсе-датель  горисполкома  был  одновре-менно председателем горсовета)Примечание. Горисполком в Пензе был восстановлен в 1930 г. и  вновь ликвиди-рован в 1931 г. Председатели Пензенского горсовета в 1931 – 1940 гг.
 БОЛДЫРЕВ Василий Иванович–23.08.1931 –08.07.1932 гг.
 КАПРАНОВ Николай Евдокимович–02.08.1932 –сентябрь 1933 гг.
 ЖЕВАКИН С.Д.–01.01.1934 –октябрь 1934 гг.
 ВЕРШИНИН Сергей Никифорович–28.12.1934 –21.11.1936 гг.
 СУХАНОВ Александр Михайлович–21.11.1936 –20.11.1937 гг.
 ЛЮБИМОВ Александр Тимофеевич–21.12.1937 –05.02.1939 гг.
 БОРИСОВ Анатолий Семенович–05.02.1939 –09.09.1939 гг.Председатели Пензенского горисполкома,  вновь восстановленного в 1939 г.  
 ФИНОГИН Яков Иванович–09.09.1939 –19.09.1940 гг.
 ГУТАРЕВ Иван Андреевич–26.09.1940 –декабрь 1941 гг.
 ТРУБИН Михаил Александрович–22.12.1941 –22.10.1942 гг.
 СОРОКИН Максим Федорович–22.10.1942 –04.10.1943 гг.
 ПАВЛОВ Николай Дмитриевич–04.10.1943 –30.09.1946 гг.
 СМИРНОВ Петр Логинович–30.09.1946 –04.03.1949 гг.
 РЯБОВ Николай Никитович–04.03.1949 –07.03.1957 гг.

С 1957 года

Примечания

Ссылки 
 Пензенская городская дума, история и современность

См. также 
 Список глав крупных городов России

Пенза
Главы Пензы